Sandia (provincie), een provincie in de regio Puno in Peru
Sandia (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas